Huang-chuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangzhuang (ort i Kina, Tianjin, lat 39,48, long 117,51), 
 Huangzhuang (sockenhuvudort), Tianjin, 

Robotskapade Kinaförgreningar